Торторелла:

 Торторелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Салерно.
 Торторелла, Джон (род. 1958) — американский хоккейный тренер.
 Торторелла, Нико (род. 1988) — американский актёр.